Амер Абдулрахман — еміратський футболіст
 Мохамед Абдулрахман — еміратський футболіст
 Омар Абдулрахман — еміратський футболіст
 Фахад Абдулрахман — еміратський футболіст